Санта Франсиска има више значења:

 Санта Франсиска, Лас Вегас (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Франсиска (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику